Rostoptchine (masculin ; ) ou Rostoptchina (féminin ; ), également Rostopchine (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Fiodor Rostoptchine (1763-1826), général et homme politique russe ;
Ekaterina Rostoptchina, née Protassov (1776-1859), dame de compagnie et femme de lettres russe, épouse de Fiodor ;
Evdokia Rostoptchina, née Souchkova (1811-1858), poétesse et traductrice russe, belle-fille de Fiodor et Ekaterina ;
Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur (1799-1874), femme de lettres française d'origine russe, fille de Fiodor et Ekaterina.

Voir aussi 
 Famille Rostoptchine ;
 Orlov-Rostopchin, race de chevaux, originaire de Russie et dont le nom est formé de ceux de deux comtes russes.

Patronyme russe